Eten, het proces van het tot zich nemen van voedsel
Eat (film), een geluidloze film van Andy Warhol uit 1964
EAT., een Britse broodjeszaak-keten
Eat (Britse band), een Britse rockband, actief tussen 1986-1995
Eat (Amerikaanse band), een punkband uit Miami, Florida, gevormd in de late jaren 70